Abaixo a lista de municípios do estado da Piauí por PIB, com base nos levantamentos feitos pelo IBGE referente ao ano de 2019.

PIB
Piauí